Markus Steiner (ur. 1970) – austriacki skoczek narciarski, trzykrotny medalista mistrzostw świata juniorów.

W 1988 w Saalfelden am Steinernen Meer podczas mistrzostw świata juniorów zdobył złoty medal w konkursie drużynowym, w którym wystartował wraz z Andim Rauschmeierem, Günterem Schöffmannem i Heinzem Kuttinem. Tytuł obronił rok później w Vang, gdzie wystąpił wraz z Rauschmeierem, Kuttinem i Alexandrem Pointnerem. W 1988 zdobył także brązowy medal w indywidualnym konkursie mistrzostw świata juniorów, przegrywając z Heinzem Kuttinem i Staffanem Tällbergiem.

Startował także w zawodach Pucharu Świata w Bischofshofen i Innsbrucku. Najwyższe w karierze miejsce zajął 6 stycznia 1990 w Bischofshofen, gdzie był 58.

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1987/1988: niesklasyfikowany
 sezon 1989/1990: niesklasyfikowany

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1970